Серньо́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Арденны. Входит в состав кантона Рюминьи. Округ коммуны — Шарлевиль-Мезьер.

Код INSEE коммуны — 08094.

Коммуна расположена приблизительно в 185 км к северо-востоку от Парижа, в 95 км севернее Шалон-ан-Шампани, в 21 км к западу от Шарлевиль-Мезьера.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 54 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 27 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 20 были экономически активными, 7 — неактивными (показатель активности — 74,1 %, в 1999 году было 60,0 %). Из 20 активных работали 18 человек (8 мужчин и 10 женщин), безработными были 2 женщины. Среди 7 неактивных 0 человек были учащимися или студентами, 4 — пенсионерами, 3 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны